Donker, Donker Curtius, Doncker, De Doncker et Donckers peut faire référence à :

Personnes 
 Herman Doncker (ca. 1600–ca. 1666), peintre du siècle d'or néerlandais
 Jan Donker, peintre néerlandais du  et cousin de Pieter
 Pieter Donker (1635-1668), peintre néerlandais et cousin de Jan
  (1778–1858), personnalité politique néerlandaise
 Dirk Donker Curtius (1792-1864), avocat et ministre néerlandais
  (1802-1855)
 Janus Henricus Donker Curtius (1813-1879), opperhoofd
 Jeanne Donker Van Der Hoff (1862-?), peintre française
 Leendert Antonie Donker (1899–1956), homme politique néerlandais
  (1906-1993)
  (1918-2005)
  (1933-2002)
 Charles Donker (1940-), graveur néerlandais
  (1943-)
  (1962-), pilote automobile belge
  (1965-), journaliste néerlandais
  (1966-)
  (1967-1998)
 Karin Donckers (1971-), une cavalière belge

Musique 
 Donker Mag, un album studio du groupe Die Antwoord

Références

Sources de la traduction